Violator es un término que puede referirse a:
 Violator (álbum), séptimo álbum del grupo inglés Depeche Mode, de destacados temas como "Personal Jesus" y "Enjoy the Silence"; 
 Violator (banda), una banda brasileña de thrash metal; o
 Violator (cómic), un personaje de cómic.